Andrea Vitaliani – patriota, rivoluzionario e orologiaio italiano
Cesare Vitaliani – attore e commediografo italiano
Italia Vitaliani – attrice italiana